Shoda může znamenat:

v jazykovědě
 Mluvnická shoda – sjednocení některých mluvnických kategorií mezi výrazy nebo větnými členy
 Polypersonální shoda – shoda přísudku s vícero aktanty
 Rým – zvuková shoda koncových hlásek

ve sportu
 Shoda (deuce) – stav v tenise, kdy každému z hráčů chybí k vítězství dva míče

Externí odkazy